Die Liste der historischen Objekte im Bezirk Korneuburg enthält historische, unbeweglichen Objekte des Bezirks Korneuburg, die nicht unter Denkmalschutz stehen.
Denkmalgeschützte Objekte im Bezirk Korneuburg siehe offizielles Projekt Portal: Denkmalgeschützte Objekte im Bezirk Korneuburg

Denkmal

Einzelnachweise 

Harmannsdorf Niederosterreich
!